Cascina Rossa ima više značenja:
 Cascina Rossa, Cuneo
 Cascina Rossa, Milano
 Cascina Rossa, Pavia